Casaleggio peut désigner:

 Casaleggio Boiro, commune italienne de la province d'Alexandrie dans le Piémont ;
 Casaleggio Novara, commune italienne de la province de Novare dans le Piémont ;
 Gianroberto Casaleggio, homme politique italien, cofondateur du Mouvement 5 étoiles .

Voir aussi 

 Casale